

Patronyme 

 James Quincey (1965-), homme d'affaires britannique vivant aux États-Unis.
 Thomas de Quincey (1785-1859), écrivain britannique ;
 Kyle Quincey (1985-), joueur de hockey sur glace.

Toponyme 

 Quincey, ancienne commune française de l'Aube ;
 Quincey, commune française de la Côte-d'Or ;
 Quincey, commune française de la Haute-Saône ;
 Ferreux-Quincey, commune française de l’Aube.